Communautair (Europese Unie): wat met de Europese Unie te maken heeft, naar de vroegere benaming Europese Gemeenschap (communauté) 
 Communautair (België): wat met de Belgische staatsstructuren te maken heeft, naar de Franse benaming voor gemeenschap (communauté)
 communautair conflict: conflict tussen verschillende gemeenschappen of regio's in een land